Чемпионат Нидерландов по футболу 1914/15 () — 27-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире первого класса приняло участие восемнадцать команд из 12 городов, разбитые на две группы — Восточную и Западную. Чемпионат южной группы был признан неофициальным из-за Первой мировой войны.

Победителем восточный группы стал клуб «Витесс» из города Арнем, а на западе сильнейшей командой стала «Спарта» из Роттердама. Победитель сезона определился в финальном турнире чемпионов, по итогам которого клуб «Спарта» в пятый раз в своей истории выиграл национальный чемпионат.

Турнирная таблица

Первый класс Восток

Первый класс Запад

Результаты матчей

Первый класс Восток 

  •    •

Первый класс Запад

Финал чемпионата

Первый матч

Второй матч

Третий матч

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+9);
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (9):
 18 октября 1914 — ХВВ 9:1 ДФК
 Самое большое количество забитых мячей (11):
 21 февраля 1915 — «Спарта» 8:3 ХВВ
 Самая крупная победа гостей (+7): 
 6 декабря 1914 — «Бе Квик» 3:7 «Квик»

Источники

Ссылки 
 Сезон на сайте eu-football.ru

Нидерланды
Нидерланды
1914 год в Нидерландах
1915 год в Нидерландах